Hermann Westhoff ist der Name folgender Personen:

* Hermann Westhoff (Mediziner) († 1655), deutscher Mediziner
 Hermann Westhoff (Hauptpastor) (1635–1696), deutscher Geistlicher